Wagon steht für:
 Eisenbahnwagen (auch Waggon)
 Wagon (Zither), auch Yamatogoto, lange Kastenzither in Japan

Wagon ist der Name von:
 Stan Wagon (* 1951), kanadisch-US-amerikanischer Mathematiker

Siehe auch: